Prattes ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Prattes (* 1947), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Paul Prattes (* 1964), österreichischer Fernsehmoderator
 Thomas Prattes (* 1971), österreichischer Fußballspieler